Syring ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Syring (* 1944), deutsche Schauspielerin, Künstlerin und Autorin
 Enrico Syring (* 1960), deutscher Historiker
 Hans-Willi Syring (1918–1999), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (SPD/FDP)
 Marie Luise Syring (* 1944), deutsche Kunstkritikerin und Ausstellungskuratorin
 Max Syring (1908–1983), deutscher Leichtathlet
 Peter Syring (* 1956), deutscher Ringer
 Philipp-André Syring (* 1996), deutscher Ruderer
 Robert Syring, deutscher Theosoph
 Werner Syring (* 1917), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Süring
 Sühring
 Siering